Марк Хантер () — имя нескольких человек:
 Хантер, Марк (музыкант) (род. 1977) — американский музыкант, вокалист группы «Chimaira».
 Хантер, Марк (хоккеист) (род. 1962) — канадский хоккеист и хоккейный тренер.